Aeropuerto de Roma puede referirse a cualquiera de los tres aeropuertos de esta ciudad:

 Aeropuerto Intercontinental Leonardo da Vinci.
 Aeropuerto Internacional Giovan Battista Pastine.
 Aeropuerto de Roma-Urbe.